Balogh est un patronyme qui peut être attribué à :

Noblesse historique 
 Clan Balog, une famille médiévale hongroise ou un clan

Personnes 
  (1665-1711), colonels kuruc de la guerre d'indépendance de Rákóczi
 Ambrus Balogh (1915-1978), tireur sportif hongrois
 Beatrix Balogh (1974-), handballeuse hongroise
 Béla Balogh (1885-1945), réalisateur hongrois
  (1984-), joueur de football hongrois
 , pianiste
 , joueur de football allemand
 Gábor Balogh (1976-), pentathlonien hongrois
 
 
 , joueur hongrois de cymbalum
 , peintre hongrois
  (1958-)
 Márta Balogh (1943-2019), handballeuse internationale hongroise
 Mary Balogh (1944-), romancière canadienne
 Rudolf Balogh (1879-1944), photographe hongrois
 Suzanne Balogh (1973-), tireuse sportive australienne
 Thomas Balogh, Baron Balogh (1905-1985), économiste hongrois
  (1953-2002), mathématicien hongrois, fil de Tibor

Autres 
 Défense Balogh, un gambit aux échecs nommé d'après Janos Balogh

Source de la traduction 

Homonymie de patronyme hongrois